Рогозянка — річка в Україні
 Рогозянка — село, Харківська область, Великобурлуцький район